Streets of Laredo bezeichnet

 ein Lied, siehe Streets of Laredo
 einen Roman, siehe Streets of Laredo (Roman)
 den Originaltitel eines Films, siehe Die Todesreiter von Laredo